ou  (prononcé ,  est un titre honorifique ottoman. Il est attribué à des personnalités, parfois à des villes, qui se sont distinguées par des victoires militaires. Aujourd'hui il peut qualifier des vétérans et/ou des blessés de guerre. Utilisé seul et avec une majuscule, il désigne très clairement Mustafa Kemal Atatürk.

Personnages 

 Ertuğrul (1191-1281)
 Abdurrahman Gâzi (-1329)
 Osman Ier (1258-1326)
 Kasim Gazi (1299-1346)
 Orhan (1281-1362)
 Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938)

Villes 
 Gaziantep, appelée Antep avant 1928

Références

Liens externes 

Titre honorifique
Empire ottoman